Княжово — название населённых пунктов:

Россия 
 Княжово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Княжово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.